2 wsie w Polsce w woj. zachodniopomorskim:
 Żółwino – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Drawno 
 Żółwino – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Wolin
1 przystanek kolejowy:
 Żółwino – przystanek kolejowy w Żółwinie

Zobacz też: Żółwinko